Adela Carreras Taurà (1916-1999), dite Adelita del Campo, danseuse, actrice et résistante républicaine espagnole.
 Taura, une commune de Saxe en Allemagne.
 Un personnage de la Saga Vorkosigan.
 Taura, une localité du Nigéria